Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Royal Mount”
 Pierwszy HMCS „Royal Mount” – fregata typu River. Przemianowany na HMCS „Buckingham” przed wejściem do służby. Używany w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Royal Mount” – fregata typu River. Zamówiona jako HMCS „Alvington”, przemianowana na „Royal Mount” przed wejściem do służby. Używana w czasie II wojny światowej.

Bibliografia 
 

Royal Mount